Баттл () — может означать:

Фамилия 
 Баттл, Джеффри (род. 1982) — канадский фигурист, выступавший в одиночном разряде.
 Баттл, Симон (1989—2014) — американская певица из Лос-Анджелеса.
 Баттл, Эшли (род. 1982) — американская баскетболистка и тренер.

Топоним 
 Баттл — небольшой город в графстве Восточный Суссекс, Англия.

Музыка 
  — южнокорейский бойз-бэнд.

См. также 

 Comedy Баттл
 Суперинтендант Баттл
 Рэп-баттл
 Баттл-Маунтин